Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2006 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Jonas Björkman et Max Mirnyi pour la deuxième fois consécutive.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2006
Double messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 2006
Tennis en mai 2006
Tennis en juin 2006